Hypertropha är ett släkte av fjärilar. Hypertropha ingår i familjen plattmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Plattmalar
Hypertropha